Ташла — село в Оренбургской области России. Административный центр Ташлинского района и Ташлинского сельсовета.

Название 
«Ташла» — слово тюркского происхождения, в переводе: каменный, каменистый, вытекающий из-под камня, другое, более распространенное значение - «брошенный камень». Название село получило от реки Ташёлки.

География 
Расположено на западе области, в месте слияния рек Ташёлки и Герасимовки, в 2 км от реки Иртек, в 78 км к юго-западу от Сорочинска в 160 км к западу от Оренбурга. Основные автодороги: Илек — Первомайский и Ташла — Сорочинск.

Климат 
Климат характеризуется  отчетливо выраженной континентальностью, жарким летом, холодной зимой.   Основу растительного покрова  составляют типчаково- ковыльные и  разнотравно –злаковые степи с  зарослями степных кустарников.

История 
В Оренбургском краеведческом музее есть документы, подтверждающие, что Ташла была основана не в 1774 году, а в 1769. А в 1774 году, когда Емельян Пугачёв находился в Яицком городке, при нем были выборы атамана. Пугачев спрашивал казаков, кого они хотят на эту ответственную должность. Большинство указало на Никиту Каргина, человека смелого, владе­ющего оружием и техникой рукопашного боя, «в коим был очень жесток к своим врагам, вир­туозно рубил казачьей шашкой». Несмотря на это, Каргин был очень набожным человеком и уже 5 лет жил уединенно на реке Ташёлке вдали от семьи. В этот раз он приехал в Яицкий городок, чтобы встретиться с женой и детьми.

На предложение стать атаманом Никита Каргин ответил отказом. И просил Пугачева не на­значать его на эту должность: «Помилуйте, Ваше Величество, я этой должности по старости и не имением грамотности снести не смогу». (Книга Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. 2 стр.274).

Никита Каргин вернулся домой на свой хутор. В 1808 -1809 гг. на карте Оренбургской области, составленной надворным советником Полбиным и титулярным советником Пано­вым, на речке Ташла значится хутор Ташла. Официальной датой его образования признан 1774 год.

В том же месте на карте они обозначили пчельник Афанасия Донскова, где жили монахини. Подлинник карты хранится в Уральском краеведческом музее. Вскоре из хутора Ташла пре­вратилась в небольшое казачье село в 120 дворов. Казаков привлекала сюда целина нераспа­ханных полей, пастбища для скота, близость реки и многочисленных озер, в которых было много рыбы. Особенно на слиянии Ташелки и Иртека. Там водились огромные сомы. Но в основном люди занимались скотоводством и земледелием. Одна большая улица тянулась вдоль реки Ташелки. В селе была церковь, при ней церковно-приходская школа, в которой учились все же­лающие. И казаки, и мужики резонно считали, что бедным неграмотность принесет ещё боль­ше хлопот, чем богатым.

Многие краеведы, а, можно сказать, что и все, кто занимался историей нашего края, счи­тали и считают, что мальчиков с 12 лет отправляли учиться военной службе в Уральск. Это не соответствует действительности, потому что в Ташле и 1802 году было открыто свое казачье училище. Оно называлось так «Казачье училище поселка Ташлинского Иртекской станицы Ураль­ского казачьего войска».

Революция 1917 года изменила устоявшийся образ жизни. Как и везде по России, так и в поселке Ташлинском власть перешла к Советам депутатов трудящихся. Ташлинский сельский Совет депутатов трудящихся при с.Ташла Илекского уезда Орен­бургской губернии был учрежден в январе 1919 года.

В его состав входили также села Коммуна, Трудовое и хутор Пролетарский. В 1935 году с образованием Ташлинского района сельсовет вошёл в состав его территории, сохраняя само­стоятельность исполнительной и представительной власти. 

В 1942-1943 годах в Ташле жили и учились в Ташлинской средней школе будущие советские писатели-фантасты Братья Стругацкие.  

Главной улицей до середины 60-х годов ХХ столетия была Советская. Здесь располагались все административные здания, дом культуры, библиотека, магазины. До 1963 года въезд в Ташлу со стороны Сорочинска был по деревянному мосту через реку Ташёлку, в районе Кормовика. Параллельно Советской проходили улицы Мельничная, Комсомольская, Пионерская, Садовая. Строящиеся Красноармейская и Чапаевская улицы заканчивались до современной Новой улицы. Здесь была окраина села.

Ташла в художественной литературе 
Под названиями как Ташла, так и Ташлинск упоминается в нескольких произведениях Братьев Стругацких («Дьявол среди людей», «Отягощённые злом»)

Современный период 
Ташла сегодня — это 68 улиц и 20 переулков, 2891 подворье, 7969 жителей. Для сравнения: 10 лет назад в райцентре было 56 улиц, 15 переулков, 2262 двора с населением 7778 человек. То есть вырос целый новый поселок, сейчас продолжается выделение участков под застройку частных домов в западной части села, которая для удобства разделена на два микрорайона: Степной с улицами Кравченко, Пустобаева, Синельникова, Петруковича и генерала Баранова и Садовый в направлении плодопитомника, где расположились улицы Коммунарская, Пограничников, Задорожнева, Артема Коровина и Просторная. Село также продолжается в направлении улиц Молодежной, Маликова и Новогодней. Ежегодно около 6 тысяч квадратных метров жилья вводится в эксплуатацию. Подведено электричество, еще не везде проложены газ и водопровод, но  муниципальным образованием подготовлен и подан пакет документов на участие в проекте для предоставления субсидий на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры по водоснабжению на сумму 28 млн рублей, по газификации на 13,8 млн рублей. Благодаря государственной поддержке и стараниям администраций района и сельского совета в Ташле из 38 многоквартирных домов капитально отремонтировано 34 и построен новый дом на улице Довженко.

Инфраструктура 
Работают более 40 предприятий, техникум, два средних общеобразовательных учреждения, три детских сада, центр дополнительного образования детей, детская школа искусств и детско-юношеская спортивная школа, спортивный комплекс «Олимп», стадион, рынок, два торговых комплекса, широкая сеть магазинов и кафе.

Формирование комфортной городской среды

Парк 75-летия Победы 

В Ташлинском районе Оренбуржья успешно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2018 году в районном центре была благоустроена общественная территория около стадиона «Салют». Современный парк с площадками стал излюбленным местом отдыха для жителей Ташлинского района. Минстрой России включил данный проект в федеральный реестр лучших практик.

В 2019 году благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена общественная территория на участке перед стадионом «Салют» (северная часть). 

Общественная территория - сквер перед стадионом «Салют» – один из объектов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего же площадь территории сквера составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь появились пешеходные дорожки, тропа здоровья, новая система освещения, уличные тренажеры и детский игровой комплекс.

СМИ 
 Дорожное радио 99,6 МГц;
 Радио России Оренбург 102,6 МГц

Связь 
 «Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации»);
 «МегаФон»;
 Yota (ООО «Скартел»);
 «МТС»;
 «Ростелеком»;
 Теlе2 Россия;

Население

Примечания

Литература 
 
 http://ria56.ru/posts/4323432432423423423423432.htm

Районные центры Оренбургской области
Населённые пункты Ташлинского района